Ludmann László (1921–2015) Kossuth díjas feltaláló
Ludmann László (?) sportlövő, olimpikon